Saint-Germain-des-Bois kan syfta på:
 Saint-Germain-des-Bois, Cher
 Saint-Germain-des-Bois, Nièvre